Az 1994-es Roland Garros női versenyét a spanyol Arantxa Sanchez-Vicario nyerte a francia Mary Pierce előtt.

Kiemeltek 

  Steffi Graf (Elődöntős)</li>
  Arantxa Sanchez-Vicario (Bajnok)</li>
  Conchita Martinez (Elődöntős)</li>
  Martina Navratilova (Első kör)</li>
  Jana Novotná (Első kör)</li>
  Date Kimiko (Első kör)</li>
  Natalia Zvereva (Negyedik kör)</li>
  Gabriela Sabatini (Első kör)</li>

  Lindsay Davenport (Harmadik kör)
  Mary Joe Fernández (Harmadik kör)
  Anke Huber (Negyedik kör)
  Mary Pierce (Döntős)
  Magdalena Maleeva (Első kör)
  Zina Garrison Jackson (Első kör)
  Helena Suková (Harmadik kör)
  Sabine Hack (Negyeddöntős)

Főtábla 

 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

Külső hivatkozások 
 Eredmények az ITFtennis.com honlapon 

N1